Spinularia är ett släkte av svampdjur. Spinularia ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Spinularia